Дми́трий Гончаро́в: Гончаров, Дмитрий Георгиевич (1906—1979) — советский деятель внутренней безопасности, депутат Верховного Совета СССР.
 Гончаров, Дмитрий Ефимович (1916—1953) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Гончаров, Дмитрий Сергеевич (род. 1975) — российский футболист.